Шайенн (река):
 Шайенн (приток Миссури)
 Шайенн (приток Ред-Ривер)